Сода – мінерал і технічна назва різних карбонатів натрію (кальцинованої, каустичної, кристалічної та питної соди).
 Кальцинована сода — безводний карбона́т на́трію Na2CO3, декагідрат якого (дев'ять приєднаних молекул води) має назву кристалічна сода.
 Кристалічна сода — натуральний мінерал, водний карбонат натрію острівної будови кристалів, зустрічається у природі.
 Каустична сода, побутова назва гідроксиду натрію, NaOH, широковживаного у промисловості та побутовій хімії.
 Питна сода, гідрокарбонат на́трію, бікарбонат натрію, або на́трій гідрокарбона́т — NaHCO3, широковживаний у харчовій промисловості

 Географія
 Сода-Спринґс (Айдахо), Сода-Спринґс (англ. Soda Springs) — окружний центр округу Карібу, штат Айдахо, США.
 Сьода Аяко, Аяко Сода (яп. 正田絢子; нар. 3 листопада 1981, префектура Осака) — японська борчиня вільного стилю, чотириразова чемпіонка світу і чотириразова чемпіонка Азії.
 Сода-Спрінгс — місто, штат Айдахо Сода-Спрінгс — переписна місцевість в окрузі Невада, штат Каліфорнія, США.